Ирбитис (Irbītis) — латышская фамилия.

 Карлис Ирбитис — латвийский авиаконструктор.
 Адольф Ирбитис — латвийский дизайнер.